Šonov är en ort i Tjeckien. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Šonov ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Šonov är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Šonov. Runt Šonov är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Broumov,  km väster om Šonov. Omgivningarna runt Šonov är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Hradec Králové (region)